

Patronyme 

 François Joseph Valtat (1811-1901), sculpteur français ;
 Jules Édouard Valtat (1838-1871), sculpteur français ;
 Louis Valtat (1869-1952), peintre français ;
 Maria Valtat (1895-1977), résistante française ;
 Marie-Lucie Nessi-Valtat (1910-1992), artiste peintre française ;
 Marcel Valtat (1923-1993), résistant français ;
 Muriel Valtat (1967-), danseuse étoile et chorégraphe française ;
 Jean-Christophe Valtat (1968-), écrivain français.

Toponyme 

 Les Valtats, hameau français de l'Yonne ;
 Valtat, hameau de Saône-et-Loire.